prima battaglia di Mohács, avvenuta il 29 agosto 1526 fra le truppe turche di Solimano il Magnifico e quelle del re d'Ungheria, Luigi II
 seconda battaglia di Mohács, avvenuta il 12 agosto 1687 fra le truppe ottomane di Suleyman Pascià e quelle imperiali di Carlo V di Lorena